Francesco del Tadda – scultore italiano, padre di Romolo
 Karsten Tadda – cestista tedesco
 Romolo del Tadda – scultore italiano, figlio di Francesco